Schwarzatal heißen folgende geographische Objekte:

 Schwarzatal, Stadt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal, Verwaltungsgemeinschaft im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Tal der Schwarza (Saale) in Thüringen
 Region an der oberen Schwarza (Leitha) in Niederösterreich
 Schwarzatal (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in Thüringen

Siehe auch:
 Schwarztal
 Schwärzetal